Nationwide: Independence Day — компіляція, видана Jive Records і Short Records, власним лейблом репера Too Short, 19 травня 1998 р. Більшість пісень спродюсував Квінтон «Quint Black» Бенкс.

У записі платівки взяли участь як визнані репери (Redman, Casual), так і маловідомі підписанти Short Records (Baby DC, Badwayz). Реліз посів 38-му сходинку Billboard 200 та 7-ме місце чарту Top R&B/Hip-Hop Albums. 28 липня 1998 RIAA надала компіляції золотий статус.

Список пісень

Диск 1 
 «Short Dog/Hit 'Em Up» — 4:17 (Too Short)
 «Independence Day» — 4:15 (Too Short, Keith Murray)
 «Get Your Hustle On» — 4:30 (Baby DC, Too Short)
 «Spread Your Love» — 4:35 (Murda One)
 «Abstract Hustle» — 4:47 (38 Deep, Kat)
 «When You See Me» — 3:57 (G Side)
 «All About It» — 7:38 (Pimp C, Too Short)
 «Time After Time» — 4:36 (Casual, Dollar Will)
 «Are You Ready for This» — 5:31 (Badwayz)
 «Lady Luv» — 5:42 (ZU)
 «Wreckognize» — 4:15 (Mddl Fngz)
 «Paper Chase» — 4:16 (Al Block)
 «Playa Hatin' Hoes» — 4:07 (Playa Playa)

Диск 2 
 «Pimpin' Ain't Easy» — 4:30 (Polyester Players)
 «Couldn't Be a Better Player» — 6:06 (Lil Jon, Too Short)
 «Don't Stop» — 4:20 (Lyrical Giants)
 «Get All Your Change» — 4:23 (Trauma Black, Big Zack, Too Short)
 «Whateva Man» (Remix) — 4:03 (Redman)
 «I Ain't Gonna Forget This» — 4:39 (Badwayz, Jamal)
 «If I Wasn't High» — 5:55 (Studd)
 «Hellbound» — 4:12 (Slink Capone)
 «Who Loves Ya» — 4:08 (Jayo Felony)
 «Same Old Song» — 5:04 (Father Dom)
 «Keep It Real» — 4:02 (Too Short, Sylk-E. Fyne)
 «Killa Team» — 6:10 (Joe Riz, George Clinton)

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Too Short
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми